Павел Сергеевич Харитонов (род. , , СССР) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе. Мастер спорта России.

 Серебряный призёр Чемпионата России 2013 в хафпайпе;
 Серебряный призёр этапа Кубка Европы.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на сайте ФГССР

Сноубордисты России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года